Epiphyllum crenatum es una especie de cactus epifito cultivado por sus bellas flores diurnas. Además, es el progenitor más importante de todos los híbridos de Epiphyllum que se cultivan en todo el mundo.

Descripción 
E. crenatum subsp. crenatum tiene tallo erecto a ascendente y profusamente ramificado; los tallos primarios se estrechan en ambas puntas o son tri-angulados en la parte basal, lignificándose con la edad, el resto del segmento es plano. Los tallos secundarios también son planos y miden unos 60 cm de largo por 6-10 cm de ancho, rígidos y más bien suculentos. Hojas lanceoladas a lineares, obtusas o agudas, con un nervio medio bastante grueso, márgenes profundos o toscamente crenados y lóbulos oblicuos; las areolas en las bases de los tallos pueden tener pelos o pequeñas cerdas, los entrenudos pueden ser estrechos o anchos. La epidermis es verde o casi verde grisácea y lisa. Las fragantes flores miden 18-29 cm de largo y (10 -) 15 - 20 cm de ancho, son nocturnas, pero permanecen abiertas durante varios días. Pericarpio penta-angulado de 3 cm de largo, 1,5-1,7 cm de espesor, con agudas bracteolas que tienen entre 0-2 (-8) espinas verdes de 7 mm de largo.  El fruto es oblongo a globoso.

E. crenatum subsp. Kimnachii difiere de la variedad 'crenatum' en los tallos de 4-6 cm de ancho, lóbulos generalmente semicirculares; pericarpio cilíndrico y en sección transversal; con bracteolas con 6 (0-20) espinas de 12 mm de largo; los tépalos exteriores generalmente insertos a 4-8 cm del ápice del tubo; el fruto es globoso.

Distribución y hábitat 
Se distribuye por El Salvador, Guatemala, Honduras y México, en  Chiapas, Oaxaca y Veracruz, con registros probablemente válidos de Tabasco.  

Es una epifita (crece sobre otras plantas) o litofita (crece sobre rocas) en bosques húmedos o nublados, a veces en bosques de robles, a altitudes de 1330 a 2500 .

Taxonomía
Epiphyllum crenatum fue descrita por (Lindl.) G.Don y publicado en An Encyclopaedia of Plants (new edition, 1855) 1378. 1855. 
Etimología
Epiphyllum: nombre genérico que deriva de las palabras griegas epi = "sobre" y phyllum = "hojas".

crenatum: epíteto latino que significa "mellado, con muescas".
Sinonimia: 
 Phyllocactus cooperi Hort. ex Regel
 Epiphyllum cooperi (Regel) Clover
 Marniera macroptera (Lem.) Backeb. 1951
 Cereus crenatus Lindl. 1844 basónimo
 Phyllocactus crenatus (Lindl.) Lem. 1845
 Phyllocactus caulorrhizus Lem. 1851
 Epiphyllum crenatum (Lindl.) G.Don in Loudon 1855
 Epiphyllum caulorrhizum (Lindl.) G.Don in Loudon 1855
 Phyllocactus triumphans Hort. Angl. ex Haage Cact. Verz. 1857
 Cactus ensiformis Biden (1883)
 Phyllocactus hildmannii Hildm. 1895
 Phyllocactus tettaui Roth
 Phyllocactus belgica Laet 1904
 Rowleyara hildmannii (Hildm.) P.V.Heath 1992
 Epiphyllum chichicastenango hort.
 Epiphyllum kinchinjunga hort.
 Phyllocactus hildmannii hort.
 Phyllocactus wrayi hort.

Historia 
Esta especie se presentó en 1844 en una exposición de la Real Sociedad de Horticultura y obtuvo el galardón más alto como nueva especie introducida. Ernst Heinrich Georg Ule la había recolectado cinco años antes en Honduras y se la envió a Sir Charles Lemon, quien consiguió que floreciera por primera vez en 1843. Lindley pensaba que procedía de la isla de Antigua. E. crenatum es la única especie de Epiphyllum que se ha utilizado en alguna medida en hibridación. La mayoría de los híbridos de color tienen genes de Disocactus y quizás fuera mejor denominarlos híbridos de Disocactus que de Epiphyllum.

Referencias

Enlaces externos 

crenatum
Flora de México
Cactus y suculentas
Flora de América Central
Plantas descritas en 1855
Plantas descritas por Lindley
Plantas descritas por G.Don